Разевиг - фамилия:

 Разевиг, Владимир Всеволодович (род. 1969) — российский учёный. 
 Разевиг, Даниил Всеволодович (1920—1973) — советский и российский учёный.